Марковичский сельсовет (белор. Маркавіцкі сельсавет) — административная единица на территории Гомельского района Гомельской области Республики Беларусь. Административный центр — деревня Марковичи.

История 
19 июня 2008 в состав Марковичского сельсовета включены населённые пункты упразднённого Глыбоцкого сельсовета —  Глыбоцкое и Зимний.

Состав 
Марковичский сельсовет включает 7 населённых пунктов:
 Гадичево — деревня
 Глыбоцкое — деревня
 Зимний — посёлок
 Марковичи — деревня
 Поддобрянка — посёлок
 Роги-Илецкий — посёлок
 Холмы — посёлок

См. также 
 Гомельский район

Примечания

Ссылки 
 Марковичский сельский исполком
Гомельский райисполком
 Населённые пункты Республики Беларусь

Сельсоветы Гомельского района